Beiginis kan syfta på följande platser:

Irland 

 Beginish Island, ö, Munster, Ciarraí, 
 Beginish, ö, Munster, Ciarraí, 

Robotskapade Irlandförgreningar